Би́сби () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бисби, Айлин (более известна под фамилией Прингл; 1895—1989) — американская актриса.
  (род. 1952) — британский телеведущий и журналист.
  (1945—2011) — таксономист.

Топонимы 
США
 Бисби — город в Аризоне.
 
  — городок в Северной Дакоте.

Прочие страны
  — деревня в Линкольншире, Великобритания.

См. также 
 Словарь грибов Эйнсуорта и Бисби